Лос Кампос има више значења:

 Лос Кампос, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Кампос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Кампос (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кампос (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кампос (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Кампос (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Кампос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кампос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Кампос (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику